Александр Жирков:
 Жирков, Александр Николаевич (род. 1956) — российский политический и общественный деятель, председатель Ил Тумэн V созыва.
 Жирков, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист на траве.